Навди, или Навдийский джамоат () — сельская община (джамоат) в Раштском районе Таджикистана. Расстояние от центра джамоата (село Навди) до центра района (пгт Гарм) — 4 км. В состав джамоата входят 10 дехов (сельских населённых пунктов). Население — 15 425 человек (2015 г.), таджики.

Населённые пункты

История 
Образован в составе Гармского района, как кишлачный совет Навды с центром в кишлаке Навды 5 января 1965 года. В него вошли села Бедаки боло, Бедаки поён, Гарми боло, Зокирабад, Калаи шех, Кочони боло, Кочони поён, Кулои сангак, Кулхо, Навды, Нуширён, Питомник, Халкарф и Чоршоха из подчинения поселкового Совета Гарм.

Примечания 

Сельские джамоаты Раштского района
Сельские общины Таджикистана